Meeuse kan som auktorsförkortning betyda:

 Adrianus Dirk Jacob Meeuse
 Bastiaan Jacob Dirk Meeuse

Robotskapade auktorsförkortningar